Максим Валерьевич Шустов (; род. , Минск) — белорусский профессиональный баскетболист, выступающий на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 
Максим Шустов — воспитанник минской СДЮШОР №10. Первый тренер — Михаил Аркадьевич Фейман.

Выступал за белорусские, казахские, российские и литовские баскетбольные клубы. Наибольших успехов добился с клубом «Виталюр», в составе которого стал четырёхкратным чемпионом Белоруссии и трёхкратным обладателем Кубка Белоруссии. 

Окончил Белорусский государственный университет физической культуры.

Сборная Белоруссии 
Выступал за юниорскую сборную Белоруссии (U-18) в 2003—2004 годах и молодёжную сборную Белоруссии (U-20) в 2005—2006 годах. В 2008—2016 годах периодически привлекался в национальную сборную Белоруссии.

Достижения 
 Чемпион Белоруссии: 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008.
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии: 2008/2009, 2009/2010.
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии: 2003/2004, 2011/2012, 2019/2020.
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2005, 2006, 2008.
 Финалист Кубка Белоруссии: 2007, 2012.

Примечания

Ссылки 
 Максим Шустов на сайте Белорусской федерации баскетбола
 Максим Шустов на сайте proballers.com
 Максим Шустов на сайте i.bbf.by

Баскетболисты Белоруссии
Игроки БК «Гродно-93»
Игроки БК «Борисфен»
Игроки БК «Тобол»
Игроки БК «Цмоки-Минск-2»
Игроки БК «Свислочь»
Игроки БК «Сож»
Игроки БК «Союз» Заречный
Игроки БК «Темп-СУМЗ»